Philotarsus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Julius Kolbe 1880. Philotarsus ingår i familjen gluggmärkestövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gluggmärkestövsländor
Philotarsus